Yusuf al-Mustansir (1213-1224)
 Yusuf II (Granada) (1391-1392)